Nicolas-Bonaventure Ciattoni (né en 1978), dit Cartman, animateur de radio et de télévision et humoriste français ;
Philibert Évariste Ciattoni, officier et homme politique corse.